Barbaschow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Dmitrijewitsch Barbaschow (* 1995), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Dmitrijewitsch Barbaschow (* 1992), russischer Eishockeyspieler